Марија До Кармо Жеронимо (, 5. март 1871 – 15. јун 2000) Бразилка која је према неким изворима последња особа која је била роб у Бразилу. Наводно је рођена 5. мартa 1871, а умрла је 15. јунa 2000. Ако је њен датум рођења тачан онда је она у тренутку смрти била старија од најстарије особе икад Жане Калмент из Француске која је умрла у доби од 122 године и 164 дана. Њен датум рођења није никад потврђен.

Референце 

Рођени 1871.
Умрли 2000.
Бразилци
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци